Knoll steht für:
 Knoll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knoll (Bildhauerfamilie) im 17./18. Jahrhundert
 Auf’m Knoll, ein Berg im Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen
 The Knoll, ein Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Maleens Knoll, eine Düne in Sankt Peter-Ording

Knoll ist Namensbestandteil folgender Firmen:
 Knoll AG, ehemaliges Pharmaunternehmen in Ludwigshafen am Rhein, heute AbbVie
 Knoll International, von Hans Knoll gegründeter US-amerikanischer Büromöbel-Hersteller (Stühle der klassischen Moderne, von Eero Saarinen, Ludwig Mies van der Rohe u. a.)
 Knoll Maschinenbau, oberschwäbische Maschinenbaufirma

Siehe auch:
 Gnoll
 Knol (Begriffsklärung)
 Knöll